Arne Mohlin kan avse:

 Arne Mohlin (1909–1992), general
 Arne Mohlin (1921–1997), ordförande i Sveriges verkstadsförening